«Тре Пенне» () — сан-маринский футбольный клуб, представляющий столицу Сан-Марино. Выступает в чемпионате Сан-Марино по футболу, в группе Б. Клуб основан в 1956 году. Как и большинство других сан-маринских клубов, не имеет собственного стадиона. «Тре Пенне» является пятикратным обладателем кубка Сан-Марино.

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Сан-Марино (4): 2012, 2013, 2016, 2019
 Обладатель Кубка Сан-Марино (5): 1967, 1970, 1982, 1983, 2000.
 Обладатель Суперкубка Сан-Марино (3): 2005, 2013, 2016

Результаты против клубов разных стран

Выступления в еврокубках

Итоговая статистика

Известные игроки 
  Владимир Михайловский
 Андрей Минин

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Сан-Марино